Allsvenskan 1999 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1999 (herr)
Damallsvenskan 1999
Allsvenskan i handboll för herrar 1999
Allsvenskan i ishockey 1999